Stephostethus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1878. Stephostethus ingår i familjen mögelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mögelbaggar
Stephostethus